Азербайджано-нидерландские отношения — двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами в политической, экономической и иных сферах.

Дипломатические отношения 
Королевство Нидерландов признало независимость Азербайджанской Республики 31 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 1 апреля 1992 года. Посольство Азербайджана в Королевстве Нидерландов учреждено 20 сентября 2005 года. 24 апреля 2007 года посол Фуад Искендеров вручил верительные грамоты королеве Королевства Нидерландов Беатрикс Вильгельмине Армгард.

Посольство Нидерландов в Азербайджане открылось 26 июня 2009 года. В августе 2009 года на должность посла в Азербайджане был назначен Лукас ван Хорн. 23 октября 2009 года Лукас ван Хорн вручил верительные грамоты президенту Азербайджана.

16 августа 2010 года новый посол Королевства Нидерландов Онно Керверс вручил свои верительные грамоты президенту Азербайджана.

В Парламенте Азербайджана действует двусторонняя рабочая группа. Руководитель группы - Эльдар Гулиев.

Двусторонние визиты

Договорно-правовая база 
Между Азербайджаном и Королевством Нидерландов подписано 12 соглашений. В том числе:
 Соглашение о воздушных перевозках (11 июля 1996 года)
 Соглашение о взаимной административной помощи по надлежащему применению таможенного законодательства (30 января 2002 года)
 Соглашение о международных автомобильных перевозках (25 мая 2004 года)
 Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал
 Меморандум о взаимопонимании между Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Службой репатриации и выезда Королевства Нидерландов о борьбе с незаконной миграцией (1 июля 2009 года)

Экономические отношения 
Азербайджан и Нидерланды сотрудничают по разным направлениям с целью расширения экономических связей в таких областях, как промышленность, производство, переработка и упаковка сельскохозяйственной продукции, информационно-коммуникационные технологии, туризм, здравоохранение, экология.

В индустриальных парках Азербайджана присутствуют нидерландские компании.

В Азербайджане действуют более 100 нидерландских компаний в области финансирования, промышленности, строительства, услуг, торговли, сельского хозяйства, транспорта и экологии.

Нидерланды осуществили около 670 миллионов долларов прямых инвестиций в различные сферы экономики Азербайджана. 

Азербайджан сотрудничает с голландскими компаниями в области реабилитации Абшеронских озер, в том числе озера Беюкшор.

Товарооборот (тыс. долл)

Иные сферы 
Азербайджан и Нидерланды в 2013 году подписали соглашение о совместной программе MBA (Master of Business Administration), охватывающей область управления энергией . 

Осуществляется программа между Азербайджанской дипломатической академией и Маастрихтской школой менеджмента. Программа предоставляет выпускникам дипломы как АДА, так и МСМ.

Каждый год  проводит тренинги для дипломатов стран Восточного партнерства. В рамках сотрудничества между Дипломатической академией Азербайджана и Институтом Клингендаля дипломаты Академии ежегодно участвуют в тренингах.

В рамках сотрудничества с Гаагской академией международного права организуются Ежегодные семинары по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В семинарах участвуют специалисты по международному праву и правовым вопросам.

Примечания

Ссылки 
 Посольство Азербайджана в Королевстве Нидерланды Официальный сайт 
 Посольство Королевства Нидерланды в Азербайджане Официальный сайт 
 Двусторонние отношения 
   

Нидерланды
Азербайджан